João Olavo Souza que estava defendendo o título, perdeu na primeira rodada para o argentino Facundo Argüello .
Ivo Minář venceu o torneio ao derrotar o brasileiro Ricardo Hocevar por 4–6, 6–1, 6–4 na final.

Cabeças-de-chave

 João Olavo Souza (Primeiro Round)
 Blaž Kavčič (Primeiro Round)
 Paul Capdeville (Primeiro Round)
 Diego Junqueira (Quartas de final)

<li> Rogério Dutra Silva (Quartas de final)
<li> Ricardo Mello (Primeiro Round)
<li> Thiago Alves (Primeiro Round)
<li> Máximo González (Quartas de final)

Finais

Tabela

Chave 1

Chave 2

Referências
 Main Draw
 Qualifying Draw

Simples
Tênis de 2012 no Brasil